Коховка — топоним

Украина 
 Коховка — село,  Павлоградский район,  Днепропетровская область
 Коховка — село,  Ананьевский район,  Одесская область